André Philippot (1919-2018), footballeur français au Racing Club de France Football ;
 Andrée Philippot-Mathieu (1946-), artiste plasticienne française ;
 Florian Philippot (né en 1981), haut fonctionnaire et homme politique français ;
 Gabriel Philippot (1874-?), général français ;
 Georges Philippot (1939-2022), Général de Gendarmerie ;
 Gérard Philippot, cofondateur du groupe Unilog ; 
  ;
 Jean-Paul Philippot (né en 1960), haut fonctionnaire belge, administrateur général de la RTBF ;
 Just Philippot (né en 1982), réalisateur français ;
 Karine Philippot (né en 1974), sportive de haut niveau de ski de fond ;
 Marcel Philippot (1953-2018), acteur français ;
 Michel Philippot (1925-1996), compositeur de musique contemporaine français ;
 Paul Philippot (1925-2016), historien de l’art et philosophe belge ;
 Pierre Philippot (1960-), psychologue belge ;
 Robert Philippot (1889-1942), député communiste du Lot-et-Garonne de 1936 à 1940, résistant déporté et mort à Auschwitz.

Autre 
 Prix Maurice et Gisèle Gauchez-Philippot, prix de littérature belge

Patronyme belge
Patronyme français